Amerikai Egyesült Államok
Vinton (Iowa)
Vinton (Kalifornia)
Vinton (Kansas)
Vinton (Louisiana)
Vinton (Missouri)
Vinton (Nebraska)
Vinton (Nyugat-Virginia)
Vinton (Ohio)
Vinton megye (Ohio)
Vinton (Texas)
Vinton (Virginia)